Нижче представлений список країн за валовим зовнішнім боргом.

Зовнішній борг — визначається як сума державного і приватного боргу до погашення нерезидентам в іноземній валюті, товарами або послугами (Довідник ЦРУ). Даний список заснований на матеріалах з Довідника ЦРУ, якщо не зазначено інше.

Державний борг за країнами можна подивитися тут — Список країн за майбутнім державним боргом.

Слід звернути увагу, що зобов'язання нерезидентів перед резидентами даної країни з представленої в таблиці суми зовнішнього боргу не відняті.

, , ,  і , — асоційовані держави і не мають власного зовнішнього боргу (хоч і є незалежними суб'єктами міжнародного права).

Примітки

Посилання 
 
 
 

Борг
Державний борг за країною
Держборг зовнішній